Большой Ключ — топоним.

Россия 
 Большой Ключ — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Большой Ключ — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Большой Ключ — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Большой Ключ (приток Черты) — река в Кемеровской области.
 Большой Ключ (приток Малой Леушинки) — река в ХМАО.